De katholieke dialoogschool is een school geïnspireerd door de katholieke traditie waar de dialoog centraal staat. In haar visie vindt deze dialoog plaats met de medemens, ongeacht levensbeschouwing en religie en over de context, traditie, God, en alles waarin men waarheid, zin en betekenis vindt. 

Deze school is een pedagogisch project dat in 2016 door het Katholiek onderwijs Vlaanderen werd geïntroduceerd. Het project omvat vernieuwingen van het levensbeschouwelijk-pedagogische project van het katholiek onderwijs.

Logo 
Het logo van de katholieke dialoogschool bestaat uit vier halve cirkels, die aangezichten voorstellen die naar elkaar kijken en met elkaar in gesprek treden, of die vier schoolbanken zijn gepositioneerd met als doel dialoog te voeren.  

De gesprekspartners hebben elk hun eigen kleur, waarmee de diversiteit aangetoond wordt. Deze kleuren zijn dezelfde als die in het logo van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Paars staat voor de passie voor onderwijs. Lichtblauw staat voor traditie. Oranje staat voor innovatie: het gaat om een project waarbij het onderwijs nooit stilstaat en dat draait om de vraag hoe de katholieke inspiratie voortdurend op een eigentijds-tegendraadse wijze naar de hedendaagse onderwijscontext vertaald kan worden. Groen staat voorts symbool voor duurzaamheid en frisheid binnen de Vlaamse samenleving.  

Tussen de verschillende cirkels is een open ruimte, welke symbool staat voor de openheid binnen de katholieke dialoogschool voor de ander alsook voor het transcendente. Het is een ruimte waar een onbegrensde dialoog kan plaatsvinden. De ruimte lijkt wit/neutraal gekleurd, maar in feite is ze transparant. De kleur wordt mee bepaald door de context, het unieke van elke school die de dialoog op haar eigen wijze kleurt.

Visie 
Volgens de visie van de katholieke dialoogschool is iedereen welkom, zo speelt de levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond geen rol. Iedereen wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het opvoedingsproject van de school. Als school tracht de katholieke dialoogschool kwaliteitsvol en inclusief onderwijs aan te bieden. Het onderwijs heeft als taak om leerlingen te vormen tot vrije, competente en solidaire personen die zin en betekenis vinden in leven en samenleven. Daarnaast dient deze vorming ook bij te dragen tot het leren leven in de meer complexe wereld van vandaag en morgen.

De katholieke insteek binnen de katholieke school herinnert eraan dat de school in haar doelen en werking steeds dient te handelen vanuit de christelijke traditie. Als katholieke dialoogschool wordt er verwacht onderwijs te geven vanuit dialoog met elkaar. Hiertoe brengt ze christenen, moslims, joden, andersgelovigen, niet-gelovige humanisten samen met alle anderen die betekenis willen vinden in leven en samenleven. Dankzij de dialoog leert men de eigen identiteit vorm te geven door deze diepgaander te verkennen. De school brengt op haar beurt de christelijke stem binnen in de dialoog, maar zorgt hierbij voor ruimte voor de personen die niet aan bod komen. De katholieke dialoogschool biedt een oefenplaats voor leerlingen. Ze streeft er naar hen voor te bereiden op het leven en samenleven in een wereld die gekenmerkt is door diversiteit en verschil. Op die wijze tracht het Vlaamse katholiek onderwijs actief bij te dragen aan een open, betekenisvolle, verdraagzame en duurzame samenleving.

Indeling dialoogscholen 
De dialoogscholen kunnen rechtsboven op de Victoriaschaal geplaatst worden, een kader en meetinstrument dat aan de hand van een steekproef vanuit een pedagogisch standpunt de aanwezigheid van de levensbeschouwelijke identiteit van een katholieke school nagaat. De schaal omvat daarnaast nog de monoloogscholen, de kleurloze scholen en de kleurrijke scholen.

Binnen de dialoogscholen wordt er vervolgens een opdeling gemaakt van vier verschillende types:
 Dialoogschool van het Kerugmatische Type: In deze scholen biedt dialoog een context en een methode aan om de katholieke boodschap te verkondigen. Echter wegens gebrek aan symmetrie tussen de gesprekspartners, stellen critici deze dialoog verder in vraag.  
 Dialoogschool van het Recontextualiserende Type: Deze scholen passen de katholieke identiteit aan, aan de veranderde tijden. Ze hechten een belangrijke waarde aan diversiteit als middel voor identiteitsvorming van de eigen leden.  
 Dialoogschool van het Actief-Pluralitische Type: Ook deze scholen hechten een belangrijke waarde aan diversiteit op school, maar dreigen hierin hun eigen katholieke identiteit te verliezen. 
 Dialoogschool van het Formeel-Tolerante Type: Deze scholen implementeren een formeel-procedurele benadering van dialoog. Hun doel is om vanuit dialoog een performatieve en kwaliteitsvolle leeromgeving te creëren.

Draagvlak voor dialoogscholen 
In 2016 gepubliceerd onderzoek van Katholieke Universiteit Leuven toont aan dat er in Vlaanderen een groot draagvlak bestaat voor de katholieke dialoogschool. Hieruit blijkt dat 93,6% van de bevraagde directieleden uit bestaande katholieke scholen het pedagogisch project van de katholieke dialoogschool steunt. 49,9% van de leerlingen in het katholiek onderwijs weet de katholieke dialoogschool te waarderen, 41,7% van de leerlingen neemt een eerder onverschillige houding aan en 8,3% verzet zich tegen dit pedagogisch project. Het personeel neemt een bemiddelende tussenpositie in tussen de directie en de leerlingen met een steun van 86,4%.